

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Isak Arvidsson y Fred Simonsson ganaron el título tras derrotar en la final Markus Eriksson y Milos Sekulic.

Cabeza de serie

  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (Cuartos de final)
  Rameez Junaid /  Jonathan Marray (Primera ronda)

<ol start=3>
  Ken Skupski /  Neal Skupski ''(Primera ronda)
  Mateusz Kowalczyk /  Andreas Siljeström ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Jönköping 2016